O Poring é uma criatura rosa, em formato de bolha, do jogo Ragnarök Online (MMORPG) e do anime Ragnarok The Animation. É um dos monstros mais famosos e mais fracos do jogo, geralmente um dos primeiros do qual os jogadores tem contato. Pode ser encontrado, em praticamente, todos os lugares de Rune Midgard. É uma das criaturas mais fracas do jogo, pode vir a ser um monstro selvagem, quanto um bichinho de estimação, ajudando seu dono a coletar os itens deixados no chão durante as batalhas (essa função é apenas existente em alguns servidores não-oficiais, em servidores oficiais os animais de estimação não possuem habilidades específicas) .O Poring se movimenta através de pulos e ataca usando seu próprio corpo. Quando morre, ocorre uma pequena "explosão", onde ele se despedaça. Mata-los pode ser um meio muito pratico de "upar" (gíria para subir um nível ou "level") já que eles estão em quase todo o jogo, mas depois de alguns níveis, os porings perdem a utilidade, já que a quantidade de porings para poder upar de novo fica muito grande. A partir daí, matar porings vira um esporte.

No anime
No anime, Poi-poi, é o poring mais conhecido, monstro de estimação de Maya (Ma-chan). Leva poções e comida em sua boca para salvar seus amigos em momentos cruciais. Ele aparece pela primeira vez com a mercadora no segundo capítulo da série Prazer em Conhecê-lo, Irmão. Ambos ficaram juntos do começo ao fim da série, desde os esgotos de Prontera (Onde foram encontrados pelo espadachim Roan depois de Poi-poi chamar sua atenção)até os escombros de Glast Heim (Onde Poi-poi deu forças a mercadora quando usou o poder Mammonita, que consiste em usar dinheiro para destruír coisas). Com isso ela destruíu os cristais e derrotou o Senhor das Trevas(no jogo, um MVP muito forte). A mercadora também recebeu muito apoio de seu pet quando matou, sem saber, a sua melhor amiga Alice, outra pet que foi transformada em um monstro horroroso por Jirtas (na série, uma aliada do Senhor das Trevas) no episódio Juntas para Sempre. Poi-poi e a dona cresceram juntos na cidade de Alberta, desde o abandono da mercadora e do ovo de Poi-poi em um navio fantasma (no jogo, o navio fantasma é o calabouço de Alberta, para chegar até ele, basta ir até a marinha). Como Maya vivia em armazéns e não tinha nenhum dinheiro, Poi-poi teve a idéia de trazer maçãs para a garota vender. Porém, Maya ainda não era uma mercadora oficialmente, por isso, ela foi arrastada pelo outros mercadores e seus itens foram todos destruídos pelos mesmos. O que fez Maya continuar vivendo e aventurando-se por Rune-Midgard, foi certamente sua grande amizade com o  pet Poi-poi!

Formas

Poring, tem formato de bolha, é rosa e praticamente inofensivo.

Drops, um poring laranja, é um pouco mais forte que o Poring. É constantemente encontrado em áreas desérticas.

Poporing, um Poring verde e venenoso. 

Marin, um Poring violeta que pode congelar seus adversários. 

Stapo, um Poring de pedra que habita o deserto de Veins.  

Magmaring, um Poring de lava que vive no Vulcão de Thor.  

Metaling, um Poring de metal, que, diferentemente de suas outras formas, é cinzento e um pouco mais forte que o Poporing.

Mastering, um poring gigante e não muito mais forte, sua guarda é feita por outros Porings.

Angeling, que é um Poring angelical, o qual possui asas e auréola, sempre acompanhado de Porings, Poporings, Drops e alguns Porings Noel, um Poring com chapéu de Natal.

Deviling, um Poring maligno da propriedade sombria. É roxo com asas de morcego. Sua guarda é composta de Deviruchis e outros bichos das trevas.

Ghostring, uma versão fantasma do Poring. É azul desbotado, parecendo ser feito de algum tipo de pano. Da propriedade fantasma, sua guarda é feita de Cochichos.

Arch Angeling, um Angeling azul e muito mais forte. Sua guarda é feita por muitos brinquedos.(Raro).

Pouring, um tipo de poring transparente, com um pouco de água dentro de seu corpo, é muito forte e realmente choveu no servidor Thor, por isso parecem uma gota d'água!

Boiled Rice, É um poring diferente, com um pouco de arroz embrulhado em uma espécie de folha, tem quase a mesma força que o Poporing.

Bomb Poring, um poring em forma de bomba, preto com uma cordinha, ao chegar perto dele ele explode.

Poring Noel, um poring rosa, com o chapéu do Papai Noel. São encontrados apenas em Angelings.
Roboring, É um poring robô, da cidade de Verus.

Ligações externas
 Página oficial do jogo 
 Página oficial do jogo 

Personagens de jogos eletrónicos